The Greatest Show on Earth puede referirse a:

The Greatest Show on Earth, banda británica de rock;  
The Greatest Show on Earth, película estadounidense de 1952;  
The Greatest Show on Earth, libro de 2009 del biólogo Richard Dawkins; 
«The Greatest Show on Earth», una canción del álbum Endless Forms Most Beautiful by Nightwish.
The Greatest Show on Earth, serie de televisión; o
The Greatest Show on Earth, canción de Michael Jackson del álbum Ben.